Рунец:
 Рунец овечий — насекомое.
 Петро Рунец (Рунец, Петр Николаевич, 1911—1997) — белорусский писатель.